Агроном — деревня в составе Спешнёвского сельского поселения Кузоватовского района Ульяновской области.

География 
Находится на правом берегу реки Свияга на расстоянии примерно 42 километра по прямой на северо-северо-восток от районного центра — посёлка Кузоватово.

История 
В поздний советский период отделение колхоза им. Фрунзе.

Население 
Население составляло 16 человек в 2002 году (94 % русские), 1 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Кузоватовского района